Флориан Фукс (; 10 ноября 1991, Гамбург) — немецкий хоккеист на траве, игрок сборной Германии и хоккейного клуба Дебанг Мумбаи, выступающий на позиции форварда. Олимпийский чемпион, бронзовый призёр олимпийских игр 2016 года.

Спортивная биография

Клубная карьера 
Флориан Фукс выступал за молодёжную команду Уленхорстен Гамбург. В 2008 и 2011 году, в составе Уленхорстен Гамбург, Фукс стал чемпионом среди молодёжи. Выступал в Германии. В 2016 году Флориан Фукс перешёл в индийский клуб Дабанг Мумбаи. В первом сезоне Флориан Фукс стал четвёртым в списке лучших бомбардиров, но в чемпионате команда ХК Дабанг Мумбаи занял 5 место. В сезоне 2017 ХК Дабанг Мумбаи стал серебряным призёром чемпионата Индии, а Флориан Фукс стал третьим в списке лучших бомбардиров.

Международная карьера 
Флориан Фукс выступал за молодёжную сборную Германии, сыграл за неё 34 матча и забил 17 голов. С 2011 года Фукс выступает за сборную Германии, сыграл за неё 166 матчей и забил 94 гола (Данные на 18.8.2016).

Клубы 
 : UHC Hamburg
 : 2016 — н.в. ГК Дабанг Мумбаи

Награды 
 Чемпион летних олимпийских игр: 2012
 Бронзовый призёр летних олимпийских игр: 2016
 Чемпион Европы: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Индии: 2017

Статистика 
 Сезон 2016: ХК Дабанг Мумбаи. Сыграл 10 матчей, забил 5 голов.
 Сезон 2017: ХК Дабанг Мумбаи. Сыграл 10 матчей, забил 5 голов.

Ссылки 
 http://www.fih.ch/global-stars/profiles/germany/men/florian-fuchs/
 http://www.hockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=DHB&innen=/VVI-web/Auswahl-Teams/Nationalspieler-Anzeige.asp&persid=138775
 http://www.hockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=&innen=/VVI-web/Teams-DHB/2010/A-Herren/0228.asp&eventid=1730&bericht=23
 https://www.abendblatt.de/sport/article107654203/Hamburger-Talent-Florian-Fuchs-Titeljagd-statt-Abi-Party.html
 https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/fu/florian-fuchs-1.html

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2012 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2016 года